Pajares de Adaja kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pajares de Adaja (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Pajares de Adaja (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar